Merci cseh, laboratóriumi készülékeket gyártó vállalat
 Merci az August Storck KG által gyártott csokoládé
 Az Állampolgárok Részvételéért és Felébresztésért Mozgalom benini politikai párt
Zene
 Merci (1984) a Magma albuma
 Merci (1990) Florent Pagny albuma

Jegyzetek